Hongarije:
Závod (Hongarije), een gemeente in de comitaat Tolna

Slowakije:
Závod (Slowakije), een gemeente in de in de regio Bratislava